

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom

 Carlo Armellini, (1777–1863), fut un juriste et homme politique italien ;
 Francesco Armellini de' Medici, (1470-1527), fut un cardinal italien du  ;
 Mariano Armellini, (1852–1896), fut un archéologue et un historien italien ;
 Quirino Armellini, (1889-1975), fut un général italien ;

Homonymie
Homonymie de patronyme